Бахчисарайцев — фамилия:

 Бахчисарайцев, Георгий Авксентьевич (1875—1926) — русский и советский экономист.
 Бахчисарайцев, Григорий Христофорович (1852—1920) — председатель общества садоводов, редактор ростовского журнала «Садовод».
 Бахчисарайцев, Модест Алексеевич (1903—1961) — советский композитор.
 Бахчисарайцев, Эммануил Христофорович (1865—1943) — советский драматург.

См. также 
 Бахчисарай